Milltown (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Milltown (Indiana), poble dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Milltown (Montana),
 Milltown (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey 
 Milltown (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin 
 Milltown  o Baile an Mhuilinn (Galway) , població al comtat de Galway (Irlanda)
 Milltown  o Baile an Mhuilinn (Kerry) , població al comtat de Kerry (Irlanda)
 Milltown  o Baile an Mhuilinn (Kildare) , població al comtat de Killdare (Irlanda)